est un patronyme italien, porté notamment par :
 Antonio Ligabue (1899–1965), peintre et sculpteur italien ;
  (1895–1981), homme politique et partisan italien ;
 Giancarlo Ligabue (1931–2015), paléontologue et universitaire italien ;
  (1932–1998), chanteuse d’opéra soprano italienne ;
 Luciano Ligabue (), chanteur de pop italien ;
  (), auteur-compositeur-interprète et guitariste italien.

Homonymie de patronyme italien